Senge ist der Familienname folgender Personen:
 Senge († 1291), religiöses Oberhaupt des Yuan-Reiches
 Eugen Senge-Platten (1890–1972), westfälischer Künstler, Maler und Bildhauer
 Günter Senge (1927–1994), deutscher Verwaltungsjurist und Maler
 Josef August Senge (1906–1941), deutscher Fabrikarbeiter, der im Rahmen der „Aktion T4“ ermordet wurde
 Lena-Larissa Senge (* 1993), deutsche Jazzmusikerin
 Senge Motomaro (1888–1948), japanischer Dichter
 Paul Senge (1890–1913), deutscher Flugpionier
 Peter M. Senge (* 1947), Direktor des Center for Organizational Learning an der MIT Sloan School of Management in Cambridge (Massachusetts)
 Stephan Reimund Senge (* 1934), deutscher Theologe, Schriftsteller, Dichter und Entwicklungshelfer
 Stephanie Senge (* 1972), deutsche Künstlerin

sowie:
 Senge (Familie), eine japanische Priesterfamilie
 Senge ist auch ein Synonym für eine Tracht Prügel, siehe Körperstrafe

Siehe auch: